Newport News – miasto w USA, w stanie Wirginia
 Newport News – amerykańska stocznia Marynarki Wojennej w Newport News w stanie Wirginia